FIFA Soccer 96 (известная также как FIFA 96: Virtual Soccer Stadium) — это футбольный симулятор, разработанный Extended Play Productions и выпущенный EA Sports в  году, третья часть серии. 

Она была выпущена на такие платформы как: Mega Drive/Genesis, Sega Saturn, Sega 32X, Sega Game Gear, PlayStation, SNES и DOS.

Слоган: «Футбол следующего поколения» (). 

На обложке игры были изображены: Джейсон Макатир, которого преследует Рональд де Бур в матче Ирландия — Нидерланды, а также Георге Хаджи из команды «Брешиа», который ведёт мяч. 

Впервые в игре (для версий на платформах Sega Saturn, PlayStation, 32X и PC) использована технология «Virtual Stadium» (Виртуальный Стадион), внедряющая в игру 3D-графику. Также впервые в игре появились игроки с настоящими именами и позициями, соответствующими их реальным прототипам.

Саундтрек 
В FIFA 96 было 15 песен, исполненных и написанных Грейм Колманом.

Критика 

Игра стала бестселлером в Великобритании. Для DOS версии PC Gamer дал 92 из 100. IGN дал версии для Playstation 7.8 баллов из 10. Gamepro дала 4 из 5.

Примечания 

Игры для PlayStation
Игры для Windows
Компьютерные игры 1995 года
FIFA (серия игр)
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Компьютерные игры, разработанные EA Vancouver
Симуляторы футбола